Присно:

 Присно — агрогородок в Ветковском районе Гомельской области.
 Присно 1 — деревня в Могилёвском районе Могилёвской области.
 Присно 2 — деревня в Могилёвском районе Могилёвской области.